Tupaja okazała (Tupaia tana) – gatunek małego ssaka z rodziny tupajowatych (Tupaidae), zamieszkujący tereny Azji. Zasiedla przede wszystkim wilgotne lasy równikowe, spotykany również na plantacjach leśnych. Gatunek monogamiczny, wszystkożerny, prowadzi głównie naziemny tryb życia. Nie jest zagrożony wyginięciem - IUCN uznaje tupaję okazałą za gatunek najmniejszej troski (LC – Least Concern).

Systematyka 
Gatunek naukowo opisał Thomas Stamford Raffles w roku 1821. Nadał gatunkowi nazwę Tupaia tana, która obowiązuje do dziś. Holotyp pochodził najprawdopodobniej, z Azji, a dokładnie z Sumatry należącej do Archipelagu indonezyjskiego. W 2005 roku Helgen scharakteryzował podgatunki tej tupai. Obecnie wyróżnia się aż 15 podgatunków tego ssaka, przy czym 10 obejmuje Borneo:

 T. t. tana Raffles, 1821 – podgatunek nominatywny
 T. t. banguei Chasen & Kloss, 1932
 T. t. besara Lyon, 1913
 T. t. bunoae G.S. Miller, 1900
 T. t. cervicalis G.S. Miller, 1903
 T. t. chrysura Günther, 1876
 T. t. kelabit D.D. Davis, 1958
 T. t. kretami D.D. Davis, 1962
 T. t. lingae Lyon, 1913
 T. t. masae Lyon, 1913
 T. t. nitida Chasen, 1933
 T. t. paitana Lyon, 1913
 T. t. sirhassenensis G.S Miller, 1901
 T. t. speciosa Wagner, 1841
 T. t. utara Lyon, 1913
Przeprowadzono badanie nad osobnikami muzealnymi, zbadano czaszki oraz kończyny okazów. Okazało się, że większość podgatunków T. tana nie jest morfotycznie odmienna. Co więcej, okazy z Borneo osiągają większe rozmiary niż podgatunki pobliskich, mniejszych wysp. Oznacza to, że teoria Fostera, mówiąca że małe organizmy (<5 kg) z małych wysp mają przeciętnie większą masę ciała niż ich gatunkowe odpowiedniki z większych wysp, nie ma zastosowania do tupai. Podobnie jest w przypadku T. glis.

Filogeneza 
Li i Ni w 2016 opublikowali wyniki analizy filogenetycznej, w której przeanalizowali 1199 cech morfologicznych i 658 molekularnych gatunków jeżokształtnych, naczelnych, tupai, latawców i innych małych ssaków owadożernych lasów. Okazuje się, że T. tana to takson siostrzany co do tupai pomalowanej (T. picta), natomiast same tupajowate (Tupaiidae) to grupa siostrzana co do plezjadapidów (Plesiadapiformes), naczelnych (Primates) oraz latawców (Dermoptera). W efekcie naukowcy uzyskali następujący kladogram:

Etymologia 
 Tupaia – w języku malajskim mianem tupai określane są drobne zwierzęta o pokroju i zwinności zbliżonych do wiewiórek,
 tana – w języku kodi oznacza „ziemię”.

Występowanie i środowisko 

Zasiedla przede wszystkim lasy tropikalne, lasy położone na bagnach, do wysokości 1500 m n.p.m., czasem występuje w lasach tych wtórnie utworzonych. Spotykana także na plantacjach owoców. Ssaki te są przede wszystkim naziemne. Czasami wchodzą na drzewa, ale w większości pędzą naziemny tryb życia, szukając wśród liści i ziemi bezkręgowców.

Zamieszkuje tereny Azji, a dokładniej jej wyspy m.in. Sumatrę, Borneo, Malezję i pobliskie małe wysepki. Obecna też jest na wyspach Tuangku i Bangkaru, Bintan, Bangka oraz Banyak (Indonezja), jednak podgatunki jakie tam występują nie zostały dokładnie rozpoznane. Poszczególne podgatunki zamieszkują różne wyspy:
 T. t. tana – Sumatra
 T. t. banguei – wyspa Banggi oraz północne Borneo
 T. t. besara – zachodni Kalimantan i zachodnie Borneo
 T. t. bunoae – archipelag Tambelan oraz zachodnie Borneo
 T. t. cervicalis – miasto Tanahbala na wyspach Batu, zachodnia Sumatra
 T. t. chrysura – południowo-zachodni Sabah, Labuan oraz północno-zachodnie Borneo
 T. t. kelabit – północno-centralne Borneo, Kelabit Plateu (Sarawak)
 T. t. kretami – Kinabatangan oraz Lahad Datu, wschodni Sabah, północno-wschodnie Borneo
 T. t. lingae – Lingga, wschodnia Sumatra
 T. t. masae – Tanahmasa w Batu, zachodnia Sumatra
 T. t. nitida – południowy Sarawak, zachodnie Borneo
 T. t. paitana – Sabah oraz północny Kalimantan, północne Borneo
 T. t. sirhassenensis – Serasan na wyspie Natuna Besar, także zachodnie Borneo
 T. t. speciosa – wschodnie i południowe Borneo
 T. t. utara – Brunei i północny Sarawak, zachodnie Borneo

Morfologia 
Jedna z większych tupai, osiąga 22 cm ciała (bez ogona), waży od 198 do 220 gram.

Ekologia

Tryb życia 
Zwierzę aktywne za dnia. Jedna z bardziej naziemnych tupai. Samice bardziej aktywne od samców, w większości przypadków częściej wędrowały niż samce.

Drapieżnictwo 
Na te ssaki poluje wiele zwierząt, głównie inne ssaki drapieżne z rodziny wiwerowatych (Viveridae) m.in. kunołaz pręgowany (Hemigalus derbyanus), linzang pręgowany (Prionodon linsang), binturong orientalny (Arctictis binturong) lub także kotowate (Felidae) jak lamparcik marmurkowy (Pardofelis marmorata), pantery mgliste (Neofelis nebulosa) czy kotki bengalskie (Prionailurus bengalensis). Wśród innych ssaków polujących na te tupaje to: fetornik sundajski z rodziny skunksowatych (Mephitidae), łasica malajska z rodziny łasicowatych (Mustelidae), makak krabożerny (Macaca fascicularis, Makakowate), lapunder (Macaca nemestrina) i gołyszek właściwy (Echinosorex gymnurus). Tupajom zagrażają także inne zwierzęta jak waran leśny (Varanus salvator), szponiaste oraz mrówki (Formicidae).

Odżywianie się 
Gatunek ten jest wszystkożercą. Odżywia się różnymi bezkręgowcami, takimi jak chrząszcze (Coleoptera), mrówki (Formicidae), pająki (Araneae), karaczany (Blattodea) czy świerszcze (Grylloidea), jednak zaobserwowano, że bardziej wolą dżdżownice oraz inne większe bezkręgowce, jak pareczniki (Chilopoda), dwuparce (Diplopoda) oraz pędraki. Powoli się skradają po ziemi i szukają tych bezkręgowców, używają swoich łap i pyska do wyszukiwania oraz wykopywania swych ofiar. Schwytane dżdżownice trzyma (podobnie jak też inne tupaje) w łapach. Podobną taktykę też stosuje tupaja mała (P. minor). Chętnie także odżywia się owocami, jak jagodami. Kiedy one występują, są częściej przyjmowane, niż wtedy, gdy jest jej mniej. Mimo to owoce stanowią 30% diety. Wydaje się, że najchętniej przyjmowanym pokarmem roślinnym są owoce figowca (Ficus). Co ciekawe, tupaja ta wypija wyłącznie sok z owoców. Niekiedy wypluwają nasiona po spożyciu owocu. Odżywianie się owocami zaobserwowano także u innych tupai. Defekacja i trawienie u tupai okazałej trwa nawet do 57 min (przy masie do 220 g).

Rozmnażanie 
Te małe zwierzęta są monogamiczne. Takie zachowania zaobserwowano także u lotokotowatych, naczelnych i u myszaka kalifornijskiego (Peromyscus californiens). Samice czasami jednak odbywają inne dodatkowe kopulacje z innymi samcami. Para razem zacięcie broni swego terytorium. Samce nie opiekują się młodymi, opuszczają samicę po godach. Samica wydaje na świat młode głównie w dziuplach. Gniazda są dobrze ukryte, chronione, z liści, położone nawet do 8 metrów nad ziemią. Młode przestają ssać mleko matki po 25 dniach.

Status 
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) uznaje tupaję okazałą za gatunek najmniejszej troski (LC – Least Concern). Liczebność populacji nie jest znana, a jej trend uznawany jest za spadkowy. Na te małe ssaki poluje wiele zwierząt, zagraża im także wycinka lasów. Tupaja okazała jest prawnie chroniona i umieszczona w II załączniku CITES.

Przypisy 

Tupajowate
Ssaki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1821 roku